Meisjeshuis (Antwerpen), een voormalig weeshuis in Antwerpen
 Meisjeshuis (Delft), een voormalig weeshuis in Delft